Prva nogometna liga Herceg-Bosne u sezoni 1994./95. je bilo drugo izdanje Prve nogometne lige Herceg-Bosne. Sudjelovalo je 36 klubova podijeljenih u četiri skupine, a prvakom je ponovno postala momčad Mladost Dubint iz Širokog Brijega.

Ljestvice i rezultati

Južna skupina

Srednja Bosna

Bosanska Posavina - skupina A

Bosanska Posavina - skupina B

Doigravanje

Najbolji strijelci 
 15 golova 
 Anđelko Marušić (Mladost Dubint Široki Brijeg)
 14 golova
 Anto Mikić (Kostrč)
 13 golova
 Drago Dabić (Hajduk Orašje)
 12 golova
 Željko Čule (Ljubuški)

Vidi još 
 Prva nogometna liga Herceg-Bosne
 Druga nogometna liga Herceg-Bosne 1994./95.

Izvori 
 Miljenko Karačić: Zlatne godine - Šest desetljeća nogometa u Širokom Brijegu, Široki Brijeg, 2008., str. 107-111
 Zvonimir Čilić, Željko Kocaj: 66 godina NK "Vitez", NK Vitez, Vitez, 2013. str. 104
 Claudio Nicoletti , prvenstva Bosne i Hercegovine 1995. – 2000.
 Iljo Dominković: Nogomet u Bosanskoj Posavini 1920 - 1995, Orašje, 1996., 
 Iljo Dominković: 65 žutih ljeta : NK "Bok" od 1950. do 2015., Orašje, 2015., str 157-168, 
 Iljo Dominković: 70 godina NK "Sloga", Tolisa : (1947. – 2017.), Tolisa, 2017,  (str. 203-211)
 posavinasport.com, Prva nogometna liga NS HR HB Skupina A (Bosanska Posavina), ljestvica i rezultati po kolima , pristupljeno 20. studenog 2016. (završna ljestvica se razlikuje od ostalih izvora)
 posavinasport.com, Prva nogometna liga NS HR HB Skupina A (Bosanska Posavina), ljestvica i rezultati po kolima , verzija za ispis, preuzeto 20. studenog 2016. (završna ljestvica se razlikuje od ostalih izvora)
 posavinasport.com, Prva nogometna liga NS HR HB Skupina B (Bosanska Posavina), nepotpuna ljestvica i rezultati po kolima , pristupljeno 20. studenog 2016.
 posavinasport.com, Prva nogometna liga NS HR HB Skupina B (Bosanska Posavina), nepotpuna ljestvica i rezultati po kolima , preuzeto 20. studenog 2016.
 hskzrinjski.ba, Zrinjski Mostar - sezona 1994./95. , pristupljeno 21. studenog 2016.
 sportsport.ba

1994-95
1994-95
 HB 1